Der Mazda CX-5 ist ein Pkw-Modell des japanischen Automobilherstellers Mazda. Es handelt sich dabei um ein Sport Utility Vehicle mittlerer Größe, das im September 2011 in Frankfurt am Main auf der IAA erstmals vorgestellt wurde.

Die zweite Generation debütierte auf der LA Auto Show im November 2016.

Es ist das erste Mazda-Modell im neuen Kodo-Design; Kodo bedeutet etwa "Seele der Bewegung".

Im europäischen Entwicklungs- und Designzentrum in Oberursel hat der CX-5 seinen Feinschliff an Motoren und Fahrwerksabstimmung erhalten.
Gebaut wird der CX-5 im Mazda-Werk in Ujina (Stadtteil von Hiroshima).

1. Generation (KE, 2011–2017)

Geschichte 
Nach der Präsentation auf der IAA 2011 in Frankfurt am Main wurde die erste Generation des CX-5 am 28. April 2012 in Deutschland offiziell eingeführt.

Die Karosserie besteht zu 61 % aus hochfestem Stahl. Die Stirnfläche des Fahrzeugs beträgt 2,60 m², der Strömungswiderstandskoeffizient (cw) 0,33.
(vgl. exemplarisch VW Golf VII 2,19 m²)

Zum Verkaufsstart standen ein Ottomotor mit 165 PS (160 PS bei Allradantrieb) und zwei Dieselmotoren mit 150 und 175 PS in Mazdas SkyActiv-Technik für die drei Ausstattungslinien (Prime-Line, Center-Line und Sports-Line) zur Wahl. SkyActiv-Technik bedeutet u. a. eine Verdichtung von 14:1, Motorblock aus einer Aluminium-Legierung, Mehrlochinjektoren und weniger Reibung. Bis Februar 2011 hatte Mazda dafür nach eigenen Angaben mehr als 130 Patente beantragt. Der Ottomotor hat ein maximales Drehmoment von 210/208 Nm (Front-/Allradantrieb) bei 4000/min, beim Diesel mit 150 PS sind es 380 Nm im Bereich von 1800 bis 2600/min, während der 175 PS starke Motor es auf 420 Nm bei 2000/min bringt.

Ab Mitte des Jahres 2013 wurden in den Modellen mit Navigationssystem Geräte eingebaut, bei denen die Benutzung von Speichersticks und Mediaplayern über die USB-Schnittstelle nur noch sehr eingeschränkt möglich ist. Dieses Problem wurde durch Hardwaretausch durch die Vertragswerkstatt gelöst. Zudem gab es bei einigen Dieselmotoren der Produktionsjahre 2013 und 2014 Probleme aufgrund nicht ausreichend gehärteter Nockenwellen und folgender Schäden an den Turboladern. Auch dieses Problem wurde werkseitig gelöst.

Modellpflege 
Ab Januar 2014 gab es eine Modellpflege.

Es wurde die serienmäßige Ausstattung verändert sowie die Farbe Sky-Blue aus dem Programm genommen.

Facelift 
Ab Februar 2015 bekam der CX-5 ein Facelift mit neuem Kühlergrill, einen aufgewerteten Innenraum, eine elektrische Parkbremse, je nach Ausstattungslinie Voll-LED-Scheinwerfer, neue Fahrassistenten und ein neues Infotainment-System (MZD-Connect).

Des Weiteren wurde der 2,5-l-Otto-Motor mit 141 kW (192 PS) aus dem Ende 2012 erneuerten Mazda6 eingeführt. Die Ausstattungslinie Exclusive-Line kommt zusätzlich zu den bereits existierenden Linien Prime-Line, Center-Line und Sports-Line hinzu.

Technische Daten 

 Werte in eckigen Klammern für Modelle mit Automatikgetriebe

2. Generation (KF, seit 2017) 

Im November 2016 präsentierte Mazda auf der LA Auto Show die zweite Generation des CX-5. Der CX-5 hat weltweit einen Anteil von 25 % an allen Mazda-Verkäufen, in Deutschland war er 2017 mit über 18.900 Fahrzeugen das meistverkaufte Mazda-Modell.

Die neue Generation wurde in Japan im Februar 2017 eingeführt. Die Europaversion wurde auf dem 87. Genfer Auto-Salon im März 2017 vorgestellt und in Deutschland offiziell am 20. Mai 2017 zu Preisen ab 24.990 Euro bei den Händlern präsentiert.

Das Design der neuen Karosserie entspricht wie beim Vorgänger der Kodo-Linie (Kodo bedeutet etwa "Seele der Bewegung"); ihr Luftwiderstand konnte um 6 % reduziert werden, was auch zum verbesserten Geräuschkomfort beiträgt (bei 100 km/h um exakt 1,3 dB). Die Länge des Fahrzeugs und die Kopffreiheit bei um 2 cm verringerter Gesamthöhe blieben gleich. Die Instrumententafel verfügt nun über ein Sieben-Zoll-Display, und auch ein Head-Up-Display ist ab der Exclusive-Line optional erhältlich. In der Sports-Line Ausstattungsvariante ist es serienmäßig enthalten und in Verbindung mit dem Technikpaket sogar mit direkter Projektion in die Frontscheibe verfügbar.

Zum Marktstart war der CX-5 zunächst mit den aus dem Vorgängermodell bekannten SkyActiv-Motoren verfügbar. SkyActiv-Technik bedeutet u. a. eine Verdichtung von 14:1, Motorblock aus einer Aluminium-Legierung, Mehrlochinjektoren und weniger Reibung. Bis Februar 2011 hatte Mazda dafür nach eigenen Angaben mehr als 130 Patente beantragt. Der 2,5-Liter-Ottomotor mit Zylinderabschaltung ist seit September 2017 erhältlich. Mazda nennt bei konstanten Geschwindigkeiten von etwa 40 km/h dadurch bis zu 20 Prozent Kraftstoffeinsparung, bei 80 km/h noch fünf Prozent. Erstmals brachte Mazda in den Vereinigten Staaten auch einen Dieselmotor auf den Markt.

Kritisiert wurde das SUV in Deutschland zunächst für eine nicht vorhandene SCR-Katalysator-Anlage in den Dieselversionen. Obwohl das Fahrzeug in den Vereinigten Staaten mit dem Einfüllstutzen für AdBlue angekündigt wurde, verbaute Mazda anfangs in Europa die Dieselmotoren ohne AdBlue-Einspritzung. Erst im Juli 2018 wurden die Dieselmotoren auf AdBlue-Einspritzung umgestellt, gleichzeitig erfüllten die Dieselvarianten dann die Euro 6d-TEMP Abgasnorm.

Das im Herbst 2017 vorgestellte, 4,90 Meter lange SUV CX-8 basiert auf dem CX-5, verfügt jedoch über sieben Sitzplätze und ist in Europa nicht erhältlich.

Die Sportsline-Version bietet über das serienmäßige LED-Licht hinaus auch Matrix-LED-Licht.

Modellpflegen 
Eine erste überarbeitete Version wurde im September 2021 vorgestellt. Unter anderem wurde die Frontgestaltung überarbeitet und neue Ausstattungsvarianten eingeführt.

Für das Modelljahr 2023 wurden die Motorisierungen überarbeitet sowie Ausstattungsdetails angepasst. Die beiden Vierzylinder-Ottomotoren erhalten eine 24 V-Mildhybridisierung. Elektrische Verbraucher sowie die Start-Stopp-Funktion werden dabei von einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie gespeist, die ihre Energie aus Bremsvorgängen durch einen integrierten Starter-Generator erhält. Der schwächere Zweiliter-Ottomotor mit 121 kW (165 PS) erhält zudem eine Zylinderabschaltung, wodurch ein um bis zu 0,6 l niedrigerer Verbrauch erreicht werden soll. Die Dieselmotoren bleiben unverändert. Weiter entfällt die Ausstattungslinie Sports-Line. Für kurze Zeit ist die Sonderlackierung Rhodium White erhältlich.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Werte in eckigen Klammern für Modelle mit Automatikgetriebe

Dieselmotoren 

 Werte in eckigen Klammern für Modelle mit Automatikgetriebe

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 160.781 Mazda CX-5 neu zugelassen worden. Mit 20.025 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 
 Mazda-Website
 Auto Bild Heft Nr. 6/2012 („Megatest“)
 www.mazdafreunde.de vom 7. April 2012, Mazda CX-5 – neuer Gradmesser für die kompakte SUV-Klasse, abrufbar am 15. September 2018.
 Mazda: KODO – Soul of Motion
 http://www.cx5-forum.de/
 Autobild.de vom 20. März 2017, Alle Infos zum neuen CX-5, abrufbar am 15. September 2018.
 welt.de vom 21. März 2017, Fahrbericht: Mazda CX-5, abrufbar am 15. September 2018.

Cx05
Sport Utility Vehicle
Kombi